Le patronyme néerlandais Meulder, De Meulder ou Demeulder provient du métier de meunier (du nl:mulder); il est équivalent au français .

Il peut être complété par un suffixe génitif -s indiquant une filiation : Meulders. 

Il peut s'y adjoindre un deuxième préfixe génitif s- (provenant de des mulders): Smeulders ou Smeulers.

voir aussi la variante  ou  et le patronyme allemand Mölder

Patronyme